Уи́льям Джордж Ра́фтон (; 11 мая 1909, Манчестер — 7 июня 1989, Саутгемптон) — английский футболист и футбольный тренер. Играл за клубы «Хаддерсфилд Таун» и «Манчестер Юнайтед» в 1930-е годы. После окончания войны был главным тренером «Эксетер Сити» и «Саутгемптона».

Карьера игрока 
Начал профессиональную карьеру в клубе «Хаддерсфилд Таун». Играл на позиции защитника. В сезоне 1933/34 помог своему клубу занять второе место в чемпионате. Всего провёл за команду 171 матч.

10 сентября 1936 года перешёл в «Манчестер Юнайтед». Дебютировал за «красных» 12 сентября в манчестерском дерби на «Олд Траффорд», которое завершилось победой «Юнайтед» со счётом 3:2. По окончании сезона 1936/37 «Юнайтед» выбыл из Первого дивизиона, но уже по итогам следующего сезона смог вернуться в элитный английский дивизион. Отмечается, что в сезоне 1937/38 Рафтон был одним из ключевых игроков команды. Провёл за «Манчестер Юнайтед» три полных сезона, отыграв 92 матча, после чего официальные соревнования были прекращены в связи с началом войны.

Тренерская карьера 
После окончания войны Рафтон стал главным тренером в клубе «Эксетер Сити» (в сезоне 1945/46 сыграл за команду четыре матча в Кубке Англии). Под его руководством «греки» стабильно выступали в Третьем южном дивизионе, не добившись никаких успехов.

В марте 1952 года Рафтон был приглашён в «Саутгемптон», где заменил на посту главного тренера Сида Кэнна. Одновременно в «Эксетер» из «Саутгемптона» перешёл , ставший там играющим тренером.

С Рафтоном во главе «святые» выбыли в Третий южный дивизион в сезоне 1952/53. В последующие два сезона «Саутгемптон» не смог вернуться во Второй дивизион, и в сентябре 1955 года был уволен. Его заменил , ставший впоследствии легендарной личностью для клуба.

Статистика выступлений

Тренерская статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Англии
Футбольные тренеры Англии
Игроки ФК «Хаддерсфилд Таун»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Эксетер Сити»
Тренеры ФК «Эксетер Сити»
Тренеры ФК «Саутгемптон»